Battleship – film del 2012 diretto da Peter Berg
 Battleship – videogioco del 1993
 Battleship – videogioco del 2012
 Battleship – area non incorporata statunitense della Virginia Occidentale
 Battleship – cavallo da corsa